Естонска православна црква се може односити на:

 Естонска православна црква, самоуправна црква под јурисдикцијом Руске православне цркве
 Естонска апостолска православна црква, аутономна црква под јурисдикцијом Цариградске патријаршије